Vitesse kwam in het seizoen 1992/1993 voor het vierde seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1992/'93 onder leiding van trainer Herbert Neumann.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 4e met 46 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich daardoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de achtste finale uitgeschakeld door FC Den Bosch.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door Real Madrid.

Met 29 tegendoelpunten in 34 wedstrijden was Raimond van der Gouw de minst gepasseerde doelman van de Eredivisie dit seizoen.

In de competitie bezochten gemiddeld 6.859 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

In mei 1993 was het veld van Nieuw-Monnikenhuize in een zeer slechte staat en moest in zijn geheel worden vervangen. Daarom werd de Nijmeegse Goffert gebruikt om de laatste twee thuisduels te spelen. Op 16 mei tegen Feyenoord (1-1) en op 23 mei tegen PSV (0-1). Op laatstgenoemde wedstrijd kwamen ruim 20.000 toeschouwers af.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1992/93
 KNVB beker 1992/93
 UEFA Cup 1992/93

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1992/93